Velika nagrada ZDA 1977 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 2. oktobra 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 59
| 1:58:23,267
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 59
| + 2,026 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 59
| + 1:18,879
| 9
| 4
|-
! 4
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 59
| + 1:40,615
| 7
| 3
|-
! 5
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 59
| + 1:48,138
| 19
| 2
|-
! 6
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 58
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 58
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 58
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 9
| 16
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 58
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 57
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 11
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 57
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 12
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 57
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! 13
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 57
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 14
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 56
| +3 krogi
| 8
|  
|-
! 15
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 56
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 16
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 56
| +3 krogi
| 5
|  
|-
! 17
| 25
|  Ian Ashley
| Hesketh-Ford
| 55
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! 18
| 27
|  Patrick Neve
| March-Ford
| 55
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 19
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 54
| +5 krogov
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 30
| Alternator
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 17
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 14
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 10
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 8
| Črpalka za gorivo
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Danny Ongais
| Penske-Ford
| 6
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 3
| Trčenje
| 13
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
|  
|  
| 0
|  
|}

Formula 1 sezona 1977
1977